Ulica Kotlarska w Krakowie
 Ulica Kotlarska we Wrocławiu